

Inegralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kowalczyki – część miasta Myszków
 Kowalczyki – część wsi Żegocina w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina

Inne 
 Kowalczyki – podrodzina ptaków

Zobacz też 
 Kowal, Kowala, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalów, Kowalówka, Kowalszczyzna